Osoby o tym nazwisku:
 Eugeniusz Jagoszewski – polski inżynier konstrukcji optycznych
 Mieczysław Jagoszewski – polski dziennikarz, pisarz, eseista, poeta